Тради́ция ( — передача). Термин имеет несколько значений:

 Традиция — в антропологии, социологии и культурологии набор представлений обычаев, навыков и привычек практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение. Например, традиция поздравлять с днём рождения при помощи открыток. См. традиционное общество
 Традиция (духовная) — изустная передача (из уст в уста.)
 Традиция — религиозное учение, передаваемое из поколения в поколение, религиозное движение.
 Традиция — философское учение, передаваемое из поколения в поколение, философское направление, философская школа.
 Традиции (мн.ч.) — набор обычаев, связанных с каким-либо явлением. Например, традиции празднования Нового года.
 Традиция — негосударственный пенсионный фонд.
 Традиция — википроект, позиционирующий себя как «русскую энциклопедию».